Englischer Garten bezeichnet

 eine im 18. Jahrhundert in England entwickelte Strömung innerhalb der Gartenkunst, siehe Englischer Landschaftsgarten
im Einzelnen
 Englischer Garten (München)
 Englischer Garten (Meiningen)
 Englischer Garten (Eulbach)
 Englischer Garten (Poensgenpark), Ratingen
 Englischer Garten (Berlin), Teilgebiet des Berliner Parks "Großer Tiergarten"
 Giardino Inglese, Palermo